In 2001 werd het 76ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 15 oktober 2000 3 juni 2001. Joinville werd kampioen.

Voorronde

Finale

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Tweede fase

 (1): 1 bonuspunt als toernooiwinnaar

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2001